

Geografia 
 Mandera – città della provincia nordorientale del Kenya
 Distretto di Mandera – distretto della provincia nordorientale del Kenya

Zoologia 
 Mandera – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae